

Geografie 
 Kander (Zwitserland), rivier in Zwitserland
 Kander (Duitsland), rivier in het Zwarte Woud in Duitsland

Personen 
 Flander Kander, Vlaams zanger (album 'Flarden', 2001)
 Jason Kander (1981), Amerikaanse jurist en politicus van de democratische partij
 John Kander (1927), Amerikaanse componist van musicals
 Nadav Kander (1961), een in Israël geboren Britse fotograaf
 Sigurd Kander (1890 - 1980), Zweedse zeiler, won olympisch zilver in 1912
 Simon Kander (1848 - 1931), Amerikaanse zakenman en politicus van de republikeinse partij